Антура́ж ( — окружение) — многозначный термин, определяющий в широком спектре следующие понятия — совокупность окружающих условий, обстановка, среда, окружение. Обычно используется как понятие в искусстве, литературе и кино, а также в оформительстве и дизайне как совокупность деталей, задающих тон и атмосферу. До некоторой степени антураж можно сравнить с декорациями, в которых происходит основное действие.

Фильмы 
 «Красавцы», или «Антураж», () — американский телесериал  2004 — 2011 годов.
 «Антураж» () — американский фильм 2015 года.

См. также 
 Microsoft Entourage — почтовый клиент пакета Microsoft Office для MacOS.
 Акциденция
 Атрибут
 Декорации
 Стаффаж